salsitxa de Frankfurt: «salsitxa de carn de porc amb espècies i que sol menjar-se amb quètxup o mostassa» (AVL).
 frankfurt (entrepà): «entrepà calent compost d'un panet allargat amb esta salsitxa, que sol menjar-se adobat amb salsa de quètxup i mostassa» (AVL), conegut en anglés com a hot dog («gos calent»).